Altair (ster), een ster in het sterrenbeeld Arend
 Altair (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Altair (maanlander), een maanlander
 Altair 8800, een microcomputer
 Altair Engineering, een Amerikaans softwarebedrijf
 Altaïr Ibn-La'Ahad, een fictief figuur uit de Assassin's Creed videogames